Rosse bezeichnet:

 Rosse (Paarungsverhalten), Zeitraum der Brunft beim Pferd
 Earl of Rosse, britischer erblicher Adelstitel, Namensträger siehe dort
 Rosse (Mondkrater), benannt nach William Parsons, 3. Earl of Rosse

Rosse ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Rosse (1858–1900), deutscher Bildhauer
 Herman Rosse (1887–1965), US-amerikanischer Szenenbildner
 Karl Rosse (* 1992), österreichischer Handballspieler